Gatiña puede referirse a:

 El nombre común de la planta Genista anglica.
 El nombre común de la planta Ononis spinosa.